Höganäs (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Höganäs (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.